Лебо́ (, , ) — французская фамилия. Известные носители:

 Лебо Лебо, Антониу (род. 1977) — ангольский футболист.
 Лебо, Мадлен (1923—2016) — французская актриса.
 Лебо, Жозеф (1794—1865) — бельгийский политический деятель, второй премьер-министр страны.
 Лебо, Шарль (1701—1778) — французский историк, писатель, поэт.